Tsintaosaurini — триба травоядных динозавров из подсемейства ламбеозаврин семейства гадрозаврид из верхнемеловой эпохи (около 83,6—66,0 млн лет назад) Азии и Европы. Триба введена в 2013 году Прието-Маркесом и коллегами. Tsintaosaurini определяются, как клада ламбеозавриновых гадрозавридов, состоящая из Tsintaosaurus spinorhinus и Pararhabdodon isonensis.

Описание 
Диагноз: Tsintaosaurini — это ламбеозавриновые гадрозавриды, обладающие челюстной костью с высокой суставной поверхностью для сочленения со скуловой костью, такой что эктоптеригоидный гребень не контактирует с суставной поверхностью скуловой кости; челюстная кость имеет острый изгиб между скуловой фасеткой и эктоптеригоидным выступом, возникающий вследствие продолжения эктоптеригоидного гребня в поднимающийся край, который изгибается дорсокаудально.

Филогения 

По результатам филогенетического анализа с использованием 265 признаков (179 краниальных и 86 посткраниальных) для 34 таксонов (22 ламбеозаврина, 2 зауролофина и внешние таксоны) была построена следующая кладограмма:

Примечание 

Ламбеозаврины
Динозавры мелового периода